Фишман, Жан-Луи () — карикатурист французского автоспортивного издания Auto Hebdo с 1990 года, так же работал в журнале Auto Plus в 1990-х.

Известен своими карикатурами по Формуле-1. Начиная с сезона 1990 Fiszman нарисовал обзоры всех этапов Гран-при, за исключением Гран-при Сан-Марино 1994 года.

Публикации в Auto Hebdo 
Auto Hebdo — еженедельное издание. Карикатуры появляются в каждом из выпусков и бывают двух видов: однокадровые (занимают не более четверти страницы) и восьмикадровые (занимают одну целую страницу). Последние посвящаются конкретному Гран-при, также бывают обзоры сезона целиком (после его окончания).

Примечания

Ссылки 
 Переводы карикатур на русском языке
 Сообщество в ЖЖ (английские переводы)
 Блог со всеми комиксами в оригинале (на французском)

Родившиеся в 1953 году

Бумажное искусство
Персоналии:Формула-1
Художники Франции
Персоналии по алфавиту